L'édition 2020 du tournoi de tennis de Marseille se déroule du 17 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Français Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, du Britannique Daniel Evans, de l'Italien Fabio Fognini, du Serbe Filip Krajinović et du Portugais João Sousa. Ils sont respectivement remplacés par Pierre-Hugues Herbert, Richard Gasquet, Mikael Ymer, Jannik Sinner, Mikhail Kukushkin, Emil Ruusuvuori et Stefano Travaglia.

Lauréats 
En simple, Stéfanos Tsitsipás remporte le  ATP de sa carrière en s'imposant face à Félix Auger-Aliassime en finale (6-3, 6-4).

En double, Nicolas Mahut et Vasek Pospisil remportent le tournoi en battant Wesley Koolhof et Nikola Mektić en finale (6-3, 6-4). Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2020
Marseille
Tennis en France en 2020
Tennis en février 2020
Sport en France en février 2020